Kufahl ist der Familienname folgender Personen:

 David Anton Kufahl (1763–1831), deutscher Architekt und Baumeister
 Ludwig Kufahl (1802–1871), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieur
 Thomas Kufahl (* 1962), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Coufal